Esistono tre tipi di ossido di piombo:

monossido di piombo (PbO)
diossido di piombo (PbO2) o ossido piombico
tetrossido di tripiombo (Pb3O4 (Minio) o più comunemente 2PbO · PbO2)